Плиточный чай — чёрный или зелёный чай, спрессованный в виде кирпичиков.
Такую форму имеют некоторые сорта постферментированных чаёв, в частности пуэра, но термин «плиточный чай» обычно используют для чаёв низкого качества, изготовленных из отходов производства.

Производство

Обычно чёрный чай прессуется из крошки, остающейся при сортировке чёрного байхового чая.

Для изготовления зелёного плиточного чая используют лист, оставшийся после сбора сортового чайного листа (осенью и весной при формовке чайных кустов).

Сырье проходит обжарку, скручивание, ферментацию и сушку.
Полученный полуфабрикат перед прессованием пропаривают в пропарочных камерах при температуре 95—100°С, а затем прессуют в пресс-формах на гидравлических прессах, после чего сушат в сушильных камерах при влажности не более 11%.

Монгольская кухня 
В Монголии, Алтайском крае, Туве и других регионах Азии любители зелёного плиточного чая при его приготовлении добавляют в чай молоко, сало, соль и специи.

Ссылки 
Прессованный чай
Зелёный прессованный чай – качественный и вкусный напиток

Зелёный чай
Сорта чая
Чёрный чай